Bruce Almighty - filme de 2003 com Jim Carrey
Todo Poderoso: o Filme - 100 Anos de Timão
Ou ainda:
O Todo Poderoso - telenovela da Rede Bandeirantes

Desambiguação